Sæson 3 af South Park, en amerikansk tv-serie skabt af Trey Parker og Matt Stone, blev første gang sendt den 5. april 1999 og sidste afsnit blev sendt den 12. januar 2000.

Afsnit

Referencer 

South Park (sæson 3)-episoder
Sæsoner af tv-serier